

Мала Івановка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Мала Івановка — присілок, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Івановка
 Мала Іванівка